Da qui all'eternità (From here to Eternity) – romanzo del 1951 di James Jones
 Da qui all'eternità (From here to Eternity) – film del 1953 di Fred Zinnemann dal romanzo omonimo
 Da qui all'eternità – miniserie TV del 1979 di Buzz Kulik
 Da qui all'eternità – cortometraggio animato di Chuck Jones